

Vocabulaire
 Un moblot (n. masc.) était autrefois un soldat de la garde nationale mobile.

Musique
 Le Moblot : Chant de la Commune de Paris (Paroles : Eugène Pottier ; Musique : Max Rongier ; 1871).

Littérature
 Le Moblot du 33e épisode de la guerre de 1870 est un livre d'Auguste Voisine imprimé Lib. Leguicheux et cie, en 1896.
 Le Noël du Moblot est un livre de Louis Gouget écrit en 1911.
 Le journal d'un moblot est un livre de Margueritte Victor écrit en 1912. Editeur : La Renaissance Du Livre - Collection : In Extenso